Asopodoros () ist der Name von:
 Asopodoros (Sohn des Tharraleides), Athener, der vom Komödiendichter Telekleides verspottet wird
 Asopodoros (Boiotarch)
 Asopodoros (Sohn des Timandros), Führer der boiotischen Reiterei
 Asopodoros (Athlet), Sieger der Istmien
 Asopodoros (Dichter), Verfasser satirischer Schriften
 Asopodoros (Bildhauer I), Bildhauer aus Argos
 Asopodoros (Bildhauer II), Bildhauer aus Argos